Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2004 года в классической программе прошёл в г. Уфа, с 11 по 19 июля. Главный судья: В. Д. Чернышев, судья РК, главный секретарь: М. И. Белкина, судья РК.

  — Гузель Георгиева;
  — Елена Мильшина;
  — Екатерина Антуфьева.

Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2004 год в шашках
Июль 2004 года
2004 год в Башкортостане